Руслан Михайлович Демченко (; род. 15 июля 1965, Киев) — украинский дипломат.  Президента Украины (с 23 сентября 2014 по 23 июля 2019 года, с 23 июля 2019 по 16 июня 2020 года).

Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 16 июня 2020 года по 25 июля 2022 года).

Биография 
В 1989 году он окончил Институт международных отношений Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко (специалист по международным отношениям, референт-переводчик английского языка).

 1983—1985 — служба в армии.
 1989—1990 — экономист отдела международного сотрудничества  УССР.
 1990—1992 — 3-й секретарь, 2-й секретарь визового отдела Консульского управления МИД Украины.
 1992—1996 — 2-й секретарь Посольства Украины в США.
 1996—2000 — заведующий отделом, заместитель руководителя Службы протокола Президента Украины.
 2000—2003 — Генеральный Консул Украины в Стамбуле.
 С 18 августа 2003 по 17 мая 2005 года — Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Сербии и Черногории.
 2005 — первый заместитель Руководителя Главной службы внешней политики Президента Украины.
 2005—2006 — Руководитель  Президента Украины.
 2006—2010 — Руководитель Офиса Президента Украины.
 С 17 февраля 2010 по 17 декабря 2010 года — заместитель Министра иностранных дел Украины.
 С 17 декабря 2010 по 5 марта 2014 года — первый заместитель Министра иностранных дел Украины.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посол (с 2 ноября 2004 года).

Награды 
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (20 января 2010 года).
 Орден «За заслуги» III степени (4 мая 2019 года).
 Командор ордена Трёх звёзд (2008, Латвия);
 Офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (4 ноября 1998 года, Литва);
 Великий офицер ордена Заслуг (16 апреля 1998 года, Португалия);
 Офицер ордена Освободителя Сан-Мартина (11 декабря 1998 года, Аргентина);
 Грамота Содружества Независимых Государств (5 декабря 2012 года) — за активную работу по укреплению и развитию Содружества Независимых Государств.

Личная жизнь 
Женат, имеет сына.

Примечания

Ссылки 
 

Консулы Украины в Стамбуле
Послы Украины
Заместители министров Украины
Советники Президента Украины
Выпускники Института международных отношений Киевского университета
Послы других стран в Югославии